En génétique humaine, l’haplogroupe L (M20) est un haplogroupe du chromosome Y typique de l'Asie du Sud.

Origine 
Cet haplogroupe est associé à l'Asie du Sud. Il est aussi présent, dans une moindre fréquence, parmi les populations d'Asie centrale, d'Asie du Sud-Ouest, et d'Europe du Sud, le long de la mer Méditerranée. C'est un haplogroupe descendant de l'haplogroupe K. On pense qu'il est apparu il y a approximativement  ans.

Distribution 

Sengupta et al. (2006) ont récemment découvert 3 sous-branches de l'haplogroupe L : L1 (M76), L2 (M317) et L3 (M357). Tous trois sont présents au Pakistan et en Iran, mais seul L1 apparait fréquemment en Inde. Ils supposent une origine indienne du L1, par le fait que la distribution géographique et les variances associées montrent un développement dont l'origine se trouverait en Asie du Sud. En faisant le lien entre l'haplogroupe L1 et les locuteurs dravidiens, ils arguent de l'origine indienne des langues dravidiennes.

Inde 
L'haplogroupe L est significativement présent au sein de la population indienne, à une fréquence d'environ 7 à 15 % mais est assez rare parmi les groupes tribaux (env. 5,6-7 %).

Les recherches antérieures qui annonçaient une très haute fréquence (approchant 50 %) de l'haplogroupe L dans le sud du subcontinent indien apparaissent maintenant comme résultant d'une extrapolation de données obtenues de l'étude d'un échantillon de 84 hommes dont 40 (approximativement 48 %) affichaient la mutation M20 qui définit l'haplogroupe L.

Références 
 

Haplogroupe humain